USS Franklin, ha sido el nombre utilizado por cinco buques de la Armada de los Estados Unidos, los cuatro primeros recibieron su nombre en memoria de Benjamin Franklin, y el quinto, el portaaviones CV-13, para honrar la memoria de los buques anteriores (cosa que no es habitual, ya que la costumbre es darle a los portaaviones su nombre en honor a personas en particular).

  fue una Goleta armada con 6 cañones, que fue dada de alta en 1775 y fue devuelta a su dueño en 1776.
  fue un bergantín armado con 8 cañones, construido en 1795, capturado por los corsarios de Trípoli en 1802, comprado de nuevo por la US Navy en 1805, y vendido en 1807.
  fue un navío de línea de 74 cañones botado en 1815 y desguazado en 1852.
  fue una fragata propulsada mediante una hélice accionada por una máquina de vapor botada en 1864, que permaneció en servicio activo hasta 1877, para ser posteriormente utilizada como buque-cuartel hasta 1915.
  fue un portaaviones dado de alta en 1944 inutilizado por bombas procedentes de la aviación naval japonesa en marzo de 1945, aunque posteriormente fue reparado, permaneció en la reserva naval hasta su baja en el año 1964.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos